De Andere Wereld (radioprogramma), een radiorubriek van de IKON
Heer Bommel en de andere wereld, een verhaal uit de Bommelsaga van Marten Toonder